Kittchen steht für:

 eine umgangssprachliche Bezeichnung für Gefängnis
 einen Film von Stan Laurel und Oliver Hardy